Липовице могу бити:

 Липовице (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Липовице (Калесија), насељено мјесто у општини Калесија, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Липовице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република

Види још 
 Липа (вишезначна одредница)
 Липе (вишезначна одредница)
 Липље (вишезначна одредница)
 Липовац (вишезначна одредница)
 Липовица (вишезначна одредница)